Podgrad je ime več naselij v Sloveniji in zamejstvu:

 Podgrad - Občina Gornja Radgona
 Podgrad - Občina Ilirska Bistrica
 Podgrad - Mestna občina Ljubljana
 Podgrad - Mestna občina Novo mesto
 Podgrad - Občina Šentjur
 Podgrad na Pohorju - Občina Slovenska Bistrica
 Podgrad pri Vremah - Občina Divača
 Podgrad (Costa), naselje v oblini Torreano v Furlaniji-Julijski krajini v Italiji

Glej tudi 

 Grad (razločitev)
Podgraj
Podgrađe (razločitev)